Il doppio del torneo di tennis Seoul Open Women's Challenger 2014, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Chan Chin-wei e Chuang Chia-jung che hanno battuto in finale Irena Pavlović e Kristýna Plíšková 6–4, 6–3.

Teste di serie 

  Nicha Lertpitaksinchai /  Peangtarn Plipuech (primo turno)
  Samantha Murray /  Jade Windley (primo turno)

  Misa Eguchi /  Erika Sema (primo turno) 
  Hsieh Shu-ying /  Arina Rodionova (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Seoul Open Women's Challenger 2014